Stine Larsen (n. 1996) calciatrice danese
 Stine Larsen (n. 1975) ex atleta danese, specialista nella maratona